La Copa Europea Femenina de la FIBA 2011-12 fue la décima edición del segundo torneo femenino europeo de la FIBA en su actual encarnación.

El Dynamo Kursk la ganó por primera vez; fue el cuarto equipo ruso en ganarla. En la final derrotó al Kayseri Kaski, que había eliminado en los octavos de final al vigente campeón, el Elitzur Ramla. El Dynamo Moscú, que ganaría las dos siguientes ediciones, cayó en la primera fase.

Resultados

Primera fase
 Grupo A
 [6 - 0 --- 503 - 364] 1.  Botas
 [2 - 4 --- 440 - 459] 2.  Horizont
 [2 - 4 --- 430 - 461] 3.  Dynamo Moscú
 [2 - 4 --- 396 - 485] 4.  Quinta dos Lombos
 Grupo B
 [5 - 1 --- 421 - 386] 1.  Besiktas
 [3 - 3 --- 423 - 436] 2.  Young Cats
 [2 - 4 --- 400 - 405] 3.  Dynamo Novosibirsk
 [2 - 4 --- 417 - 434] 4.  Södertälje
 Grupo C
 [5 - 1 --- 440 - 410] 1.  Kolejliler
 [4 - 2 --- 429 - 425] 2.  Namur
 [3 - 3 --- 442 - 397] 3.  Nantes
 [0 - 6 --- 343 - 422] 4.  Vagos
 Grupo D
 [5 - 1 --- 438 - 374] 1.  Hainaut
 [4 - 2 --- 390 - 383] 2.  Islas Canarias
 [3 - 3 --- 383 - 376] 3.  Flying Foxes
 [0 - 6 --- 390 - 486] 4.  Lemminkäinen
 Grupo E
 [5 - 1 --- 482 - 336] 1.  Chevakata
 [4 - 2 --- 463 - 334] 2.  Arras
 [1 - 5 --- 346 - 371] 3.  SISU
 ]1 - 5 --- 307 - 457] 4.  Sint Katelijne
 Grupo F
 [6 - 0 --- 508 - 386] 1.  Dynamo Kursk
 [3 - 3 --- 436 - 454] 2.  Kayseri
 [2 - 4 --- 399 - 477] 3.  Olimpia Grodno
 [1 - 5 --- 401 - 453] 4.  Maccabi Bnot Ashdod
 Grupo G 
 [4 - 2 --- 485 - 435] 1.  Ruzomberok
 [3 - 3 --- 418 - 421] 2.  Landes
 [3 - 3 --- 433 - 457] 3.  Hélios
 [2 - 4 --- 435 - 458] 4.  Partizan Belgrado
 Grupo H
 [4 - 0 --- 305 - 224] 1.  Elitzur Ramla''
 [2 - 2 --- 231 - 245] 2.  Mondeville'''
 [0 - 4 --- 212 - 279] 3.  Spartak Noginsk

Fases finales

Referencias

Baloncesto en 2011
Baloncesto en 2012
Eurocopa Femenina de la FIBA